Sofía Federica Dorotea Enriqueta de Thurn y Taxis (en alemán: Sophie Friederike Dorothea Henriette von Thurn und Taxis; 20 de julio de 1758-Regensburg, 31 de mayo de 1800) fue un miembro de la Casa de Thurn y Taxis y una princesa de Thurn y Taxis por nacimiento, y un miembro de la Casa de Radziwiłł y princesa Radziwiłł a través de su matrimonio con el príncipe Hieronim Wincenty Radziwiłł. Sofía fue brevemente un miembro de las familias nobles polacas de Kazanowski y Ostroróg a través de subsiguientes matrimonios. Fue conocida como "la Joya de Regensburg."

Familia 
Sofía Federica era el segundo vástago y segunda hija del príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis y de su esposa, la duquesa Augusta Isabel de Wurtemberg. Era una hermana mayor del príncipe Carlos Alejandro de Thurn y Taxis.

Matrimonios y descendencia 
Sofía Federica contrajo matrimonio con el príncipe Hieronim Wincenty Radziwiłł, hijo de Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł y de su esposa, Anna Luiza Mycielska, el 31 de diciembre de 1775 en Ciudad Libre Imperial de Regensburg, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Sofía Federica y Hieronim Wincenty tuvieron un hijo:

Dominik Hieronim Radziwiłł (4 de agosto de 1786-11 de noviembre de 1813).

Sofía Federica contrajo matrimonio por segunda vez con el príncipe Andrzej Kazanowski en torno a 1795, y por tercera vez con el conde Mikołaj Ostroróg en torno a 1797.

Títulos y estilos 
20 de julio de 1758-31 de diciembre de 1775: Su Alteza Serenísima la princesa Sofía Federica de Thurn y Taxis.
31 de diciembre de 1775-c. 1795: Su Alteza Serenísima la princesa Sofía Federica Radziwiłł, princesa de Thurn y Taxis.
c. 1795-c. 1797: Su Alteza Serenísima la princesa Sofía Federica Kazanowski, princesa de Thurn y Taxis.
c. 1797-31 de mayo de 1800: Su Alteza Serenísima la condesa Sofía Federica Ostroróg, princesa de Thurn y Taxis.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Ratisbona
Princesas de Thurn y Taxis
Radziwiłł
Católicos de Alemania